Paducah pode referir-se a:

Geografia dos Estados Unidos
 Paducah (Kentucky) — a maior cidade da região da região comprada aos índios Chickasaw, no Kentucky
 Paducah (Texas) — cidade no norte do estado do Texas

Desambiguações de topônimos